Manasia ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Manasia (Ialomița), Gemeinde im Kreis Ialomița
 Manasia (Buzău), Dorf im Kreis Buzău

Manasia ist Familienname von:
 Jeremy Manasia (* 1971), US-amerikanischer Jazzpianist

Siehe auch:
 Manasija